Сан-Педро-Манрике ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 176,20 км². Население — 639 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la Localidad Soriana San Pedro Manrique

Муниципалитеты Сории